Velter ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Velter (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Joseph M. Velter (1895–1949), deutscher Schriftsteller
 Robert Velter (1909–1991), französischer Comiczeichner
Siehe auch:
 Welter